
Termin homogenizacija ima više značenja.

 Homogenost i heterogenost
 Homogene smeše
 Homogenizacija (hemija)
 Homogenizacija (klima)
 Homogenizacija (biologija)
 Homogenost (ekologija)
 Homogenost (statistika)
 Homogenizacija (metalurgija)